

Patronyme 

 Bishop Lamont (né en 1978), rappeur américain ;
 Charles Lamont (1895-1993), réalisateur américain ;
 Daniel S. Lamont (1851-1905), homme politique américain ;
 Duncan Lamont (1918-1978), acteur britannique ;
 Elish Lamont (vers 1800-1870), miniaturiste irlandaise ;
Gene Lamont (né en 1946), joueur et instructeur américain de baseball ;
 
 Michèle Lamont (née en 1957), sociologue canadienne ;
 Norman Lamont (né en 1942), homme politique britannique ;
 Peter Lamont (1929-2020), directeur artistique anglais ;
 Robert P. Lamont (1867-1948), homme politique américain ;
 Rory Lamont (né en 1982), joueur écossais de rugby à XV ;
 Sean Lamont (né en 1981), joueur écossais de rugby à XV.

Toponyme

Canada 
 Lamont, bourg canadien près d'Edmonton
 Comté de Lamont, district municipal de l'Alberta

États-Unis 
 Lamont, census-designated place située en Californie ;
 Lamont, census-designated place située en Floride ;
 Lamont, ville du comté de Buchanan, en Iowa ;
 Lamont, ville située en Oklahoma ;
 Lamont, ville comté de Whitman, dans l'État de Washington.

Voir aussi 
 Lamont-Doherty Earth Observatory (LDEO), unité de recherche en sciences de la Terre de l'université Columbia
 
 
 
 

Patronyme écossais